Maładziożny – przystanek kolejowy w miejscowości Malkowicze, w rejonie hancewickim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi. Leży na linii Łuniniec – Baranowicze
 Maładziożny – przystanek kolejowy w miejscowości Smorgonie, w rejonie smorgońskim, w obwodzie grodzieńskim, na Białorusi. Leży na linii Mołodeczno – Gudogaj